Мальса́гов, Мальца́гов — ингушская и чеченская фамилия.

Известные носители

А 
 Мальсагов, Абубакар Магометович (род. 1959) — российский государственный деятель, Председатель Правительства Республики Ингушетия (с сентября 2013 года).
 Мальсагов, Азамат Арсамакович (1936) — российский учёный, ректор Ингушского государственного университета.

Д 
 Мальсагов, Дзияудин Габисович (1913—1994) — юрист, учёный, общественный деятель, правозащитник.
 Мальсагов, Дошлуко Дохович (1898—1966) — учёный-языковед.

З 
 Мальсагов, Заурбек Куразович (1894—1935) — народный комиссар просвещения Горской республики, создатель ингушской письменности.

И 
 Мальсагов, Иналук Гайтиевич — народный комиссар земледелия Горской АССР. Первый председатель ингушского облисполкома, член ЦИК СССР.

М 
 Мальсагов, Мурат — участник Первой мировой войны, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.
 Мальсагов, Муса Хаджукоевич — участник Первой мировой войны, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.

О 
 Мальсагов, Орцхо (1898—1967) — ингушский писатель, драматург, учёный, один из основоположников ингушского театра.

С 
 Мальсагов, Сафарбек Товсолтанович (1868—1944) — российский военачальник, генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Мальсагов, Созерко Артаганович (1895—1976) — российский офицер, участник легендарного побега с Соловков.

Т 
 Мальсагов, Туган Хаджимохович (1912—1983) — ингушский хозяйственный и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, правозащитник.

Мальцагов 
 Мальцагов, Докку Ахмедович (1950) — танцор, педагог, балетмейстер, Народный артист Российской Федерации.

Примечания